Csehország
 Bernartice, település a Benešovi járásban
 Bernartice, település a Jeseníki járásban
 Bernartice, település a Píseki járásban
 Bernartice, település a Trutnovi járásban
 Bernartice nad Odrou, település a Nový Jičín-i járásban